Винтон — распространенное англоязычное имя собственное, которое встречается в виде имен, фамилий и топонимов.

Персоналии 
 Винтон, Бобби (род. 1935) — сценический псевдоним американского эстрадного певца Стэнли Роберта Винтулы.
 Серф, Винтон (род. 1943) — американский учёный, лауреат премии Тьюринга 2004 года.
 Винтон, Фредерик Портер (1846—1911) — американский художник-портретист.
 Джейн Винтон (1905—1959) — американская киноактриса.

Топоним 
 Винтон — административно-территориальный округ в штате Огайо, США.
 Винтон — статистически обособленная местность в штате Калифорния, США.
  — город на Южном острове Новой Зеландии.

См. также 
 Де Винтон
 Винт